Albert de Habsbourg peut désigner :
 Albert IV le Sage (1188-1239), comte de Habsbourg et landgrave de Haute-Alsace ;
 Albert de Habsbourg (1255-1308), fils de l'empereur Rodolphe , duc d'Autriche et de Styrie puis empereur romain germanique sous le nom d'Albert  ;
 Albert II d'Autriche ou Albert II le Sage (1298-1358), duc d'Autriche et de Styrie ;
 Albert III d'Autriche, ou Albert III de Habsbourg (1349-1395), duc d'Autriche ;
 Albert IV d'Autriche, ou Albert IV de Habsbourg (1377-1404), duc d'Autriche ;
 Albert II du Saint-Empire, ou Albert V de Habsbourg (1397-1439), duc d'Autriche, roi des Romains, puis roi de Bohême et de Hongrie ;
 Albert VI d'Autriche, ou Albert VI de Habsbourg (1418-1463), archiduc d'Autriche ;
 Albert d'Autriche (1559-1621), gouverneur puis souverain des Pays-Bas espagnols.